Игорь Константинович Беляевский:
 Беляевский, Игорь Константинович (род. 1963) — советский и казахстанский хоккеист.
 Беляевский, Игорь Константинович — заслуженный деятель науки РФ, профессор, академик Международной академии информатизации.